Wanitschka ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Wanitschka (1966–2015), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Roland Wanitschka (* 1959), deutscher Gewerkschafter und Politiker (PDS)